15-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 25—26 июня 1994 года на стадионе «Александр-Стэдиум» в Бирмингеме (Великобритания). На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 17 женских легкоатлетических дисциплинах.

Ранее 11—12 июня в испанской Валенсии состоялись соревнования в Первой лиге, в ирландском Дублине, турецком Стамбуле и словенской Любляне — во Второй лиге.

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1994 года в Лондоне. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, Германия и Великобритания как у мужчин, так и у женщин.

Британец Линфорд Кристи занял первое место в трёх дисциплинах (100, 200 метров и эстафета 4×100 метров). Его соотечественник Роджер Блэк также внёс большой вклад в командный зачёт: со значительным преимуществом выиграл бег на 400 метров, а затем привёл команду к победе в эстафете 4×400 метров.

Суперлига

Командное первенство 
Мужской и женский пьедесталы Кубка Европы 1994 года оказались идентичными: Германия, Великобритания и Россия. Однако у женщин борьба за распределение мест продолжалась до последнего вида. После 16 видов из 17 Германия имела 91 очко, Великобритания и Россия — по 89, эти же команды до последнего этапа боролись за первое место в эстафете 4×400 метров. Британки финишировали первыми, завоевали общекомандное серебро и путёвку на Кубок мира, второе место немецкой команды позволило ей удержать лидерство в общем зачёте.

Франция и Румыния у мужчин и Румыния и Испания у женщин выбыли в Первую лигу.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 11—12 июня в испанской Валенсии. В следующий розыгрыш Суперлиги вышли Испания и Польша у мужчин и Польша и Италия у женщин. В связи с расширением Первой лиги до 16 команд все сборные сохранили в ней место на следующий год.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 11—12 июня в трёх дивизионах. Команды первой группы выступали в ирландском Дублине, второй группы — в турецком Стамбуле, третьей группы — в словенской Любляне. В следующий розыгрыш Первой лиги вышли Бельгия, Нидерланды, Португалия, Норвегия, Швейцария, Словакия, Финляндия и Латвия у мужчин и Нидерланды, Бельгия, Греция, Болгария, Норвегия, Турция, Швеция и Венгрия у женщин.

Группа 1 (Дублин)

Группа 2 (Стамбул)

Группа 3 (Любляна)

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 1994 года
Спорт в Великобритании в 1994 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме